Bahre steht für:
 Gestell zum Transport von Toten, siehe Totenbahre
 Vorrichtung zum Transport nicht gehfähiger Personen, siehe Trage
 Bahre (Fluss), rechter Nebenfluss der Seidewitz im Stadtgebiet von Pirna, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

Personen:
 Jens Bahre (1945–2007), deutscher Journalist und Autor
 Louis Gottreich Wilhelm Bahre (1812–1872), deutscher Kaufmann und Politiker, MdHB

Siehe auch:
 Bare
 Bahren